Vallentin ist der Familienname folgender Personen:

 Berthold Vallentin (1877–1933), Jurist, Historiker und Publizist
 Elise Zachow-Vallentin (1876–1923), deutsche Theater- und Filmschauspielerin
 Franz Vallentin (1882–1918), schweizerischer Theaterschauspieler und Publizist
 Hermann Vallentin (1872–1945), deutscher Schauspieler
 Maxim Vallentin (1904–1987), deutscher Theaterregisseur und -intendant
 Richard Vallentin (1874–1908), deutscher Schauspieler
 Wilhelm Vallentin (1862–1913), deutscher Kolonialbeamter und Forschungsreisender

Siehe auch:

 Valentin
 Wallentin